Арригу Просдосими (, ? — 12 июля 1960) — бразильский шахматист.

Неоднократный участник чемпионатов Бразилии. Серебряный призер чемпионата Бразилии 1947 г.

Чемпион штата Риу-Гранди-ду-Сул 1958 г.

Участник крупного международного турнира в Сан-Паулу (1941 г.).

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Партии А. Просдосими в базе Chessgames
 Личная карточка А. Просдосими на сайте 365Chess

Шахматисты Бразилии
Шахматисты XX века